George Faulkner ist der Name folgender Personen:

* George Faulkner (Ringer), britischer Ringer 
 George Faulkner (Eishockeyspieler) (* 1933), kanadischer Eishockeyspieler